Kreuzkrug steht für:
 Kreuzkrug (Gransee), Wohnplatz der Stadt Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kreuzkrug (Gumtow), Wohnplatz der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kreuzkrug (Templin), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg